Ans van den Berg (burgemeester) (*1942)
Ans van den Berg (kunstenares) (1873-1942)